Mobile Application Part (MAP, Подсистема Мобильных Приложений) представляет собой протокол стека ОКС-7, который обеспечивает прикладной уровень для различных узлов в сетях GSM и UMTS для мобильных сетей и основных сетей GPRS для связи друг с другом, чтобы предоставлять услуги пользователям. MAP - это протокол прикладного уровня, используемый для доступа к регистру локального местоположения, регистру местонахождения посетителя, мобильному коммутационному центру, регистру идентификации оборудования, центру аутентификации, центру обслуживания коротких сообщений и обслуживающему узлу поддержки GPRS (SGSN).

Предоставляемые возможности 
 Услуги мобильной связи: управление местоположением (для поддержки роуминга), аутентификация, управление информацией о подписке на обслуживание, устранение неисправностей,
 Эксплуатация и обслуживание: отслеживание абонентов, получение IMSI абонента
 Обработка вызовов: маршрутизация, управление вызовами во время роуминга, проверка доступности подписчика для приема вызовов
 Дополнительные услуги
 Сервис коротких сообщений
 Услуги протокола передачи пакетов (PDP) для GPRS: предоставление информации о маршрутизации для GPRS-соединений
 Услуги управления сервисом местоположения: получение местоположения абонента

MAP-сигнализация 
В сетях мобильной сотовой телефонии, таких как GSM и UMTS, используется MAP приложения SS7. Голосовые соединения - это коммутаторы с коммутацией каналов (CS), а соединения для передачи данных - приложения с коммутацией пакетов (PS).

Некоторые из интерфейсов Circuit Switched GSM / UMTS в мобильном коммутационном центре (MSC), транспортируемые по сетям ОКС-7, включают в себя следующее:

 B -> VLR (использует MAP / B). Большинство MSC связаны с регистром местоположения посетителей (Visitor Location Register  VLR), что делает интерфейс B «внутренним».
 C -> HLR (использует MAP / C) Сообщения между MSC и HLR, обрабатываемые интерфейсом C
 D -> HLR (использует MAP / D) для присоединения к сети CS и обновления местоположения
 E -> MSC (использует MAP / E) для передачи обслуживания между MSC
 F -> EIR (использует MAP / F) для проверки идентификации оборудования
 H -> SMS-G (использует MAP / H) для службы коротких сообщений (SMS) через CS
 I -> ME (использует MAP / I) Сообщения между MSC и ME, обрабатываемые интерфейсом I
 J -> SCF (использует MAP / J) Сообщения между HLR в gsmSCF, обрабатываемые J Interface

Существует несколько GSM/UMTS PS интерфейсов в Serving GPRS Support Node (SGSN) передаваемых в сетях SS7:

 Gr -> HLR для присоединения к сети PS и обновления местоположения
 Gd -> SMS-C для SMS через PS
 Gs -> MSC для комбинированной сигнализации CS + PS по PS
 Ge -> Предоплатный финансовый учёт для Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic (CAMEL)
 Gf -> EIR для проверки идентификации оборудования

ОКС-7